Nayyar ist der Familienname folgender Personen:

 Abd ur-Rahim Nayyar, indischer Ahmadiyya-Missionar in Westafrika um 1921
 A Nayyar, pakistanischer Sänger
 Abdul Hameed Nayyar, pakistanischer Nuklearphysiker und Aktivist
 Ankur Nayyar, indischer Schauspieler
 Anuj Nayyar, indischer Offizier
 Deepak Nayyar (* 1946), indischer Ökonom und Hochschullehrer
 Harsh Nayyar, indischer Schauspieler und Professor
 Kunal Nayyar, indischer Schauspieler
 Nayyar Ali Dada (* 1943), pakistanischer Architekt
 Omkar Prasad Nayyar (1926–2007), indischer Filmmusikkomponist
 Pyarelal Nayyar, Bruder von Sushila Nayyar und persönlicher Sekretär Mahatma Gandhis
 Sushila Nayyar, indische Ärztin, persönliche Sekretärin Mahatma Gandhis und erste Ministerin Indiens (ab 1962)

Siehe auch:
 Nayar (Begriffsklärung)